Matteo Berrettini era il detentore del titolo e si è riconfermato campione, battendo in finale Filip Krajinović con il punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di serie 

  Casper Ruud (primo turno)
  Matteo Berrettini (campione)
  Cameron Norrie (primo turno)
  Taylor Fritz (primo turno)

  Diego Schwartzman (primo turno) 
  Denis Shapovalov (primo turno) 
  Marin Čilić (semifinale) 
  Reilly Opelka (primo turno)

Wildcard 

  Liam Broady (primo turno)
  Jack Draper (secondo turno)

  Ryan Peniston (quarti di finale)

Qualificati 

  Emil Ruusuvuori (quarti di finale)
  Sam Querrey (secondo turno)

  Paul Jubb (primo turno) 
  Quentin Halys (primo turno)

Lucky loser 

  Denis Kudla (secondo turno)

Ranking protetto 

  Stan Wawrinka (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Cinch Championships 2022